Stellaris (latin "stjärnformad") kan avse:

Kultur
Stellaris (spel) – ett datorspel.

Natur
Stellaris – en synonym för ett släkte i familjen sparrisväxter, se Blåstjärnesläktet
 Stellaris autumnalis – en sparrisväxtart
 Stellaris bohemica – en liljeväxtart
 Stellaris soleirolii – en liljeväxtart
Hibbertia stellaris – en tvåhjärtbladig växtart
Phacelia stellaris – en strävbladig växtart
Utricularia stellaris –  en tätörtsväxtart
Saxifraga stellaris – en stenbräckeväxtart
Cyclocarpa stellaris – en ärtväxtart
Sabatia stellaris – en gentianaväxtart
Brodiaea stellaris – en sparrisväxtart
Botaurus stellaris – en fågel som tillhör familjen hägrar